Der Begriff Lombarden bezeichnet

 die Einwohner der italienischen Region Lombardei
 einen Teilstamm der Sueben, siehe Langobarden
 italienische Bankiers im späten Mittelalter, siehe Lombarden (Bankiers)
 eine gotische Form von Initialen in der spätmittelalterlichen Buchgestaltung

Siehe auch
 Die Lombarden auf dem ersten Kreuzzug (I Lombardi alla prima crociata), eine Oper von Giuseppe Verdi